Ел Борегито има више значења:

 Ел Борегито (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Борегито (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику